End of the  är 59 Times the Pains tredje studioalbum, utgivet 1999.

Låtlista 
 "Working Man Hero"		
 "Me Against the World" 		
 "Turn at 25th" 		
 "Priority #1" 		
 "Need No Alibi" 		
 "Weakend Revolution" 		
 "Found Home" 		
 "Broken Unity" 		
 "Got It All in Sight" 		
 "Make It Go Away" 		
 "Daily Mind Distortion" 		
 "Clear Enough?" 		
 "Punkrock College (on the Show)"

Personal 
 Dan Swanö - mixning
 Georgo - producent
 Magnus Larnhed - sång, gitarr
 Michael Conradsson - bas
 Niklas Lundgren - gitarr
 Peter in de Betou - mastering
 Toni Virtanen - trummor

Referenser 

Musikalbum 1999
Album av 59 Times the Pain
Album utgivna på Burning Heart Records